Dellepiane puede hacer referencia a:

Luis Dellepiane (1865-1941), ingeniero civil, militar y político argentino.
Avenida Teniente General Luis J. Dellepiane, arteria vial de la ciudad de Buenos Aires.